Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre , cuyos kanji también pueden leerse yufugure:

 El Yūgure, de la Clase Asakaze, activo desde 1906 hasta 1928.
 El Yūgure, de la Clase Hatsuharu, activo desde 1935 y hundido en 1943.